

Localité
 Breteau est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire.

Noms
 Patrice Breteau est un peintre et sculpteur français.
 Almire Breteau (1862-1930) est un homme politique français. 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre